Krzysztof Lipka (ur. 1949) – polski muzykolog, dr hab.
 Krzysztof Lipka – polski naukowiec, inżynier, prof. dr hab.
 Krzysztof Lipka-Chudzik (ur. 1972) – polski krytyk filmowy
 Krzysztof Lipka (ur. 1978) – polski piłkarz ręczny